Бори́с Поздняко́в:
 Поздняков, Борис Александрович (род. 1962) — советский и российский футболист, тренер.
 Поздняков, Борис Сергеевич (1903—1979) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1954).